Settekorn ist der Familienname folgender Personen:

 Marion Settekorn (* 1948), deutsche Künstlerin und Kunsthistorikerin 
 Robert Settekorn (1855–1924), deutscher Opernsänger (Bariton)
 Wolfgang Settekorn (1945–2015), deutscher Professor für Linguistik des Französischen